Ez a lista a magyar nyelv szórekordjait sorolja fel.

Különösen hosszú szavak
A magyar nyelvben a különösen hosszú szavak két csoportra oszthatók: némelyeket csak a rekord kedvéért ötlenek ki, és jóformán értelmetlenek, míg mások valamivel rövidebbek ugyan, de értelmesen beilleszthetők mondatokba.

Mesterségesen képzett szavak
E szavakhoz még ha lehet is értelmes szövegösszefüggést alkotni, jelentésük rendszerint nem határozható meg egyértelműen tagjaikból, képzésük pedig nemritkán szabálytalan. E szavakat általában toldalékok halmozásával képzik.

Néhány hosszú szó, amelyek meghaladják a hagyományosan leghosszabbnak tartott magyar szavak hosszát:

széttöredezettségmentesíthetőtlenítetthetőtetlenségtelenítőtlenkedhetőiteknek (77 írásjegy)
eltöredezettségmentesítőtlenítetthetetlenségtelenítőtlenkedhetőiteknek (70 írásjegy)
eltöredezettségmentesítőtlenítetthetetlenségtelenítőtlenkedhetnétek (67 írásjegy)

legeslegmegszentségteleníttethetetlenebbjeiteknek (49 írásjegy)
Gyakran az alábbi kettő valamelyikét említik a leghosszabb magyar szóként:
elkelkáposztástalaníthatatlanságoskodásaitokért (47 írásjegy)
megszentségteleníthetetlenségeskedéseitekért (44 írásjegy)

Értelmesen tagolható szavak
A különösen hosszú szavak többnyire mesterkéltnek hatnának a legtöbb szövegben (a meséket, sci-fit leszámítva), így mellettük a szokványos szövegekben elképzelhető hosszabb szavakat is megadjuk.

A kötőjel nélküli szóösszetételek a következők lehetnek a magyar nyelvben:
 kételemű szavak;
 kettőnél több tagú szavak, amelyek töve a szótagszámlálás szabálya szerint hat (a tő -i melléknévképzőre való végződése esetén hét) szótagból áll legfeljebb;
 olyan tetszőleges számú szóból álló szókapcsolatok, amelyeket a mozgószabály értelmében írunk egybe kötőjeles szavakon belül;
 kétezernél kisebb számok;
 tetszőleges évszám.

További rekordhosszúságú szavak: 

legeslegeltöredezettségmentesítőtleníttethetetlenségtelenítőtlenkedhetődtél (77 betű, kötőjel nélkül ez a leghosszabb)
folyamatellenőrzésiügyosztályvezetőhelyettesképesítésvizsgálat-szervezési sz, 5×m [például bizottság] (72 betű)
összetettszóhosszúságvilágrekorddöntéskényszerneurózistünetegyüttesmegnyilvánulásfejleszthetőségvizsgálat-szervezési 9×m [tevékenység] (115 betű)
448 betű + kötőjel:
összetettszóhosszúságvilágrekorddöntéskényszerneurózistünetegyüttes-megnyilvánulásfejleszthetőségvizsgálatszervezésellenőrzésiügyosztály-létszámleépítésellenesakciócsoporttagságiigazolványmegújításikérelem-elutasítóhatározatgyűjteményértékesítőnagyvállalatátalakításutó-finanszírozáspályázatelbírálóalapítványkuratóriumelnökhelyettesellenes-merényletkivizsgálóbizottságiüléselnapolásiindítványbenyújtásiforma-nyomtatványkitöltögetésellenőrizhetőség-főpróbák 42×m

Megjegyzések:
1 A ragos összetételek alakok záró toldalékai sok esetben felcserélhetőek a betűszám megváltozása nélkül (például ‑nak, ‑val, ‑ért, ‑hoz, ‑ból, ‑tól, ‑ról).
2 A kötőjeles szavak karakterszáma a kötőjel nélkül értendő.
Az m a mozgószabály alkalmazását, az sz pedig a szótagszámlálás szabályát jelöli.
Mivel a kétjegyű és háromjegyű betűk a magyarban egy betűnek számítanak, a fentiekben az írásjegyek száma szerepel megadva.

Különösen hosszú szavak egyetlen magánhangzóval

A különösen hosszú szavak többnyire mesterkéltnek hatnának a legtöbb szövegben (a meséket, sci-fit leszámítva), így mellettük a szokványos szövegekben elképzelhető hosszabb szavakat is megadjuk.

Hosszú magyar településnevek 
A határon túliakkal együtt

 (RO) Nyugotifelsőszombatfalva (24 írásjegy, 22 betű) – már nem önálló
 (RO) Keletifelsőszombatfalva (23 írásjegy, 22 betű) – már nem önálló
 (RO) Szépkenyerűszentmárton (22 írásjegy, 19 betű)
 (RO) Homoródkarácsonyfalva (21 írásjegy, 19 betű)
 (RO) Alsóbarbatyeniszkrony (21 írásjegy, 18 betű)
 (RO) Káposztásszentmiklós (20 írásjegy, 18 betű)
 (RO) Blidirászaházcsoport (20 írásjegy, 18 betű)
(SK) Krasznahorkaváralja (19 írásjegy, 18 betű)
 (RO) Nyárádszentbenedek (18 írásjegy, 16 betű)
A határon belüliek közül
 Reformátuskovácsháza (20 írásjegy, 19 betű) – már nem önálló, Mezőkovácsháza része
 Péliföldszentkereszt (20 írásjegy, 18 betű) – nem önálló, Bajót része
 Nemesboldogasszonyfa (20 írásjegy, 18 betű) – már nem önálló
 Jászfelsőszentgyörgy (20 írásjegy, 16 betű, 5 szótag)
 Balatonszentgyörgy, Nyugotszenterzsébet, Szentkirályszabadja (19 írásjegy, 16 betű); Jászalsószentgyörgy (19 írásjegy, 15 betű)
 Chernelházadamonya (18 írásjegy, kiejtve 16, leírva 17 betű, 7 szótag)
Táplánszentkereszt (18 írásjegy, 16 betű, 5 szótag)
 Balatonmáriafürdő (17 írásjegy, 17 betű, 8 szótag)
 Szabadszentkirály (17 írásjegy, 14 betű, 5 szótag)
Tápiószentmárton (16 írásjegy, 15 betű, 6 szótag)

A leghosszabb budapesti utcanevek 
A leghosszabb budapesti utcanév:
Ferihegyi repülőtérre vezető út (27 írásjegy, 28 betű)
További hosszú utcanevek:
 Csontváry Kosztka Tivadar utca (26 írásjegy, 27 betű)
 Október huszonharmadika utca (25 írásjegy, 26 betű)
 Tersánszky Józsi Jenő sétány (24 írásjegy, 25 betű)
 Tótfalusi Kis Miklós sétány (24 írásjegy, 24 betű)
 Kiss János altábornagy utca (23 írásjegy, 24 betű)
 Haraszti szőlők melletti út (23 írásjegy, 24 betű)

Leghosszabb magyar vasútállomásnevek 
 Hódmezővásárhely-Ipartelepek (28 írásjegy, 26 betű) – 2009. december 13-án megszűnt
 Badacsonytördemic-Szigliget (27 írásjegy, 24 betű)
 Egervár-Vasboldogasszony (24 írásjegy, 21 betű)
 Mezőkeresztes-Mezőnyárád (24 írásjegy, 21 betű)
 Magyarkeresztúr-Zsebeháza (24 írásjegy, 21 betű)
 Székesfehérvár-Repülőtér (24 írásjegy, 22 betű)
 Jászboldogháza-Jánoshida (24 írásjegy, 22 betű)

A leghosszabb szó magyar könyvcímben 
 A sátánármányosparázsvarázspokolikőrpuncspancslódítóbódítóka – 58 írásjegy, 53 betű (1993: , 2005: )

A legtöbb tagból álló összetett szó a köznyelvben/médiában 
 Köldökzsinórvérőssejt-bank – 6 tag, 25 írásjegy, 24 betű

Legrövidebb szavak
A legrövidebb szavak a magyarban:
a (határozott névelő)
á (ellenkezés; fájdalom)
e (rámutatás közeli dologra)
ó (csodálkozás; agg, régi)
ő (egyes szám harmadik személyű névmás)
s (kötőszó)

(A rövidítések és a betűszók nincsenek ideszámítva, például égtájak neve, vegyjelek, országjelzések stb.)

Legrövidebb budapesti utcanév:
 Ó utca

Legrövidebb magyar településnevek:
Ág, Bő, Őr, Sé

Betűtorlódások
Különösen sok ismétlődő betű egymás után:
hozzáállás, összeessen (3 ismételt betű)

Magánhangzók
Legtöbb egymást követő magánhangzó:

fiaiéi (5 mgh.) – hagyományosan ezt tartják a rekordnak

fiaiéiért (6 mgh.) – különösen sok magánhangzó egymás után egy eredeti magyar szóban
niueiéiért – 7 mgh., jelentése: ’egy Niue szigetéről származó ember tulajdonai miatt/céljából’
kassziopeiaiéiért – 7 mgh., jelentése: ’egy, a Kassziopeiáról származó lény tulajdonai miatt/céljából’

Továbbiak, melyek a gyakorlatban is előfordulnak:
koreaiak, szicíliaiak stb. – 4 mgh.

Legtöbb egymást követő azonos magánhangzó:
Amadééért (Amadé tulajdonáért), Pistikééért (Pistike tulajdonáért) stb. – 3 mgh.

Megjegyzés: egyes elméleti modellekben ez vég nélkül fokozható, például Pistikééééééért (7 azonos magánhangzóval) a megfelelő szövegkörnyezetben jelenthetné azt, hogy ’Pistike kisfia autója kipufogója szelepének a javítása céljából’.

Ezek a modellek azonban nem veszik figyelembe a nyelv biológiai és egyéb korlátait. A gyakorlatban a magyar helyesírás-ellenőrző programok a fenti példában szereplő birtokjel egyszeri ismétlődését is tiltják már.

Írott alakok

A magyar helyesírás megengedi () a magánhangzók ismétlését stilisztikai céllal:
 Góóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóól! – 63 mgh.

Mássalhangzók
Különösen sok mássalhangzó egymás után:
karsztstrand (6 mássalhangzó, ebből egy kétjegyű)
narancsdzsem (3 mássalhangzó, ebből egy két- és egy háromjegyű)

Különösen nagy mássalhangzóarány egy szóban:
prompt (1 magánhangzó és 5 mássalhangzó)
strucc (1 magánhangzó és 5 mássalhangzó)
dzsesszt (1 magánhangzó és 3 mássalhangzó, ám 8 betűjegy)

Különösen sok mássalhangzó két magánhangzó között:
ångström (5 mássalhangzó)
gengszter (4 mássalhangzó, ebből egy kétjegyű)

Különösen sok mássalhangzó szó végén:
szántsd, gyártsd, ejtsd stb. (4 mássalhangzó)

Különösen sok mássalhangzó szó elején:
string, sprint, strand, spré vagy szpré stb. (3 mássalhangzó, bár ezek mind jövevényszavak)

Csak mássalhangzókból álló szó:
khm, pszt, csss, c-c, brrrr (és más hangutánzók)

Különösen sok azonos mássalhangzó egy szóban, más mássalhangzó nélkül:
kakukkokká (6 k)

Különösen sok azonos mássalhangzó egy összetett szóban, más mássalhangzó nélkül:
kákakakukkokká (fonja a kákaszálakat) (8 k)
Gyakorlatilag is használt szó: (vmivel) átitatottat (6 t)
tettettette (valaki megkért valaki mást, hogy tettessen valamit - múlt időben)

Egyéb
Különösen sok ékezetes betű a rövid  szóban:
újjáválaszthatóságáról (7 ékezetes betű egy 22 betűs szóban)
újjáépítéséről (7 ékezetes betűn 8 ékezet egy 14 betűs szóban)
fűízűtől (4 ékezetes betűn 7 ékezet egy 8 betűs szóban)

Az összes ékezet a rövid szövegben:
árvíztűrő tükörfúrógép (lásd a cikkben felsorolt további példákat is, többek közt a különösen rövid, az összes betűt tartalmazó mondatokat!)

Különösen sok pont egymás után:
kijöjjön (8 pont 6 betűn)

A legtöbb jelentésű szó:
is – 101 jelentés

A legtöbb homonimával rendelkező szó:
haj – hatszoros homonima

Ritka betűk, amelyek magyar családnevekben előfordulnak:
ÿ: Hutÿra Ferenc (a róla elnevezett utca Budapest VII. kerületében található), Danÿ Margit, Harasztÿ István, Méhelÿ Lajos, Verebélÿ László, Neÿ Ákos
ë: Boër László, Boër Lukács János nevében
ä: Grätzer József

Kapcsolódó szócikkek 
Szórekordok listája
Magyar nyelvű palindromok listája (Wikidézet szócikk)

Jegyzetek

Szorekord
Magyar nyelvbeli rekordok